Fenzl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eduard Fenzl
 Edward Fenzl